A lap egyes vegyületek összegképletét sorolja fel.  Frissítésének módjáról a vitalap tájékoztat. 


A magyar Wikipédia  szócikkeiben található vegyületek összegképlete

Egyéb vegyületek

Kapcsolódó lapok 
 Kémiai képlet
 Összegképlet robot (botszerkesztői lap)
 Vegyületek összegképlet-táblázata (736k)
 Szerves vegyületek listája

 Brómvegyületek összegképletének listája
 Fluorvegyületek összegképletének listája
 Foszforvegyületek összegképletének listája
 Jódvegyületek összegképletének listája
 Kalciumvegyületek összegképletének listája
 Káliumvegyületek összegképletének listája
 Kénvegyületek összegképletének listája
 Klórvegyületek összegképletének listája
 Magnéziumvegyületek összegképletének listája
 Nátriumvegyületek összegképletének listája
 Nitrogénvegyületek összegképletének listája
 Rubídiumvegyületek összegképletének listája
 Vasvegyületek összegképletének listája

További információk 
 Összegképlet kereső külső lapon

Kémiai listák